I Should Have Known Better ist der Titel folgender Lieder:

 I Should Have Known Better (The-Beatles-Lied), Aufnahme der Beatles aus dem Jahr 1964
 I Should Have Known Better (Jim-Diamond-Lied), Aufnahme von Jim Diamond aus dem Jahr 1984